NBA Obrambeni igrač godine je nagrada National Basketball Associationa (NBA) za najboljeg obrambenog igrača regularnog dijela sezone. Nagradu po izboru dodjeljuje 125 američkih i kanadskih novinara koji prate NBA ligu. Prvo mjesto donosi pet, drugo tri, a treće mjesto jedan bod. Igrač koji je dobio najviše glasova, odnosno bodova osvaja nagradu. Od osnutka, ovu nagradu je dobilo šesnaest različith igrača. Po četiri puta su je osvajali Dikembe Mutombo i Ben Wallace, dok je Dwight Howard jedini igrač koji je nagradu osvajao tri uzastopne sezone. Sidney Moncrief, Mark Eaton, Dennis Rodman, Hakeem Olajuwon i Alonzo Mourning osvajali su ovu nagradu po dva puta. Michael Jordan, David Robinson, Hakeem Olajuwon i Kevin Garnett su jedini igrači koji su uz ovu nagradu osvojili i nagradu za najkorisnijeg igrača. Jordan i Olajuwon su jedini igrači koji su obje nagrade osvojili u istoj sezoni.

Pobjednici

Izvori 

Nagrade NBA lige